Cuvântul tropic se poate referi la:

Geografie
Tropicul Racului, la 23° 26' 16" N
Tropicul Capricornului, la 23° 26' 16" S
Tropice, cu referire la regiunea tropicală a lumii.
Tropic, Florida, SUA
Tropic, Utah, SUA

Nave
SS Tropic (1871)
SS Tropic (1904)